

События 
 Консулы Флавий Цецина Деций Василий и Флавий Вивиан.
 Хильдерик помог римскому военачальнику Эгидию отразить вестготов около Орлеана.
 Хильдерик I, король салических франков, заключает с римским военачальником Эгидием союз против вестготов. Эгидий останавливает вестготов в Арле и на Луаре. Теодорих II, будучи остановлен у Арля, захватывает Нарбонну.
 Вьенн захвачен бургундами. Ввиду расширения границ государства (ранее в том же году были захвачены Дижон, Отён и Безансон) Гундиох назначает своих сыновей Хильпериха II и Годегизеля вице-королями.
 Гунны в Поволжье разбиты и подчинены болгарами-сарагурами.
 Первое упоминание об аварах в Причерноморье.
 Ссора между Львом и Аспаром. Лев приблизил к себе полководца исавров Тарасикодиссу Русумвладесту, которому дал имя Зенона и выдал за него свою дочь Ариадну.
 Китайский математик Цзу Чунчжи вычисляет значение числа пи с точностью до седьмого знака после запятой.
 Авары потеснили сабиров, сабиры — сарагуров, урогов и оногуров, которые заключили союз с Византией.

Родились 
 Венна (ум. 18 октября 544) — корнуэльская святая.
 Гвен Талгартская (ум. ок. 492) — католическая мученица.
 Лю Юй (ум. 477) — император южнокитайской империи Сун.

Скончались 
 Лоэгайре, сын Ниалла — верховный король Ирландии.
 Проспер Аквитанский (род. ок.390) — богослов и историк, католический святой.
 Фридерих — вестготский государственный деятель и военачальник из династии Балтов.

См. также